Eppich ist eine alte und teils noch in Verwendung befindliche landschaftliche Bezeichnung für verschiedene Pflanzenarten:
 Gemeiner Efeu (Hedera helix)
 Echter Sellerie (Apium graveolens)
 Pferdeeppich („Großer Eppich“)
 Petersilie (Petroselinum crispum)
 Liebstöckel (Levisticum officinale)

Eppich ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Eppich (1874–?), deutscher Beamter und Mitglied des Danziger Volkstages
 Franz Eppich (1835–1893), österreichischer Theaterschauspieler, Operetten- und Opernsänger (Tenor)
 Josef Eppich (1874–1942), Priester, Publizist und Politiker
 Joseph Eppich (1823–nach 1857), österreichischer Theaterschauspieler, Operetten- und Opernsänger (Tenor)